Каб Свонсон, или Каб Суонсон (; полное имя: Кевин Люк Свонсон; род. 2 ноября 1983), — американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях.

Биография 
Свонсон родился и вырос в Палм-Спрингс (Калифорния). На момент рождения Кевина в семье уже было четверо детей. Отец Свонсона умер спустя три месяца после его появления на свет, в связи с чем мать впала в глубокую депрессию, отправив Кевина со своими братьями и сестрами к дальним родственникам. Он воспитывался в религиозной семье и большую часть своего детства провел в церкви. Свонсон также практически не ходил в школу и в основном обучался на дому. Однако, к 14 годам, его приемные родители развелись и он вернулся к своей матери. Он стал посещать Cathedral City High School, вместе с будущим боксером Тимоти Брэдли. В те же годы он присоединился к одной из уличных банд, в результате чего Свонсон уже в возрасте семнадцати был осужден за воровство и отправлен в исправительную колонию. Выйдя через два года из тюрьмы, он нанялся детским социальным работником, а также стал заниматься бразильским джиу-джитсу. Вскоре он был приглашен тренироваться вместе с Джо Стивенсоном, после чего Свонсон принял решение начать карьеру бойца смешанных единоборств..

Спортивная карьера

Статистика боев 

 
|Победа
|align=center|28–12
|Даррен Элкинс 
|TKO (удар ногой с разворота и добивание)
|UFC Fight Night: Льюис vs. Докас 
|
|align=center|1
|align=center|2:12
|Лас-Вегас, Невада , США  
|
|-
|Поражение
|align=center|27–12
|Гига Чикадзе 
|TKO (удар ногой в корпус и добивание) 
|UFC on ESPN: Рейес vs. Прохазка 
|
|align=center|1
|align=center|1:03
|Лас Вегас, Невада,США 
|
|-
|Победа
|align=center|27–11
|Дэниел Пинеда
|Нокаут (удары)
|UFC 256 
|
|align=center|2
|align=center|1:52
|Лас-Вегас, Невада, США 
|
|-
|Победа
|align=center|26–11
|Крон Грейси
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson 
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Тампа, Невада, США 
|
|-
|Поражение
|align=center|25–11
|Шейн Бургос
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy 
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Оттава, Канада 
|  
|-
|Поражение
|align=center|25-10
|Ренату Карнейру
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 227
|
|align=center|1
|align=center|4:15
|Лос-Анджелес, США 
|
|-
|Поражение
|align=center|25-9
|Фрэнки Эдгар
|Единогласное решение
|UFC Fight Night:Barboza vs.Lee
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Атлантик-Сити, США 
|
|-
|Поражение
|align=center|25-8
|Брайан Ортега
|Сдача (удушение гильотиной)
|UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega
|
|align=center|2
|align=center|3:22
|Фресно, США 
|
|-
|Победа
|align=center|25-7
|Артем Лобов
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Нэшвилл, США 
|
|-
|Победа
|align=center|24-7
|Чхве Ту Хо
|Единогласное решение
|UFC 206
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Торонто,Канада 
|
|-
|Победа
|align=center|23-7
|Тацуя Кавадзири
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Rodríguez vs. Caceres
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Солт-Лейк-Сити, США 
|
|-
| Победа
| align=center|22-7
| Акран Диас
| Единогласное решение
| UFC on Fox: Teixeira vs. Evans
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Тампа, США 
|
|-
| Поражение
| align=center|21-7
| Макс Холлоуэй
| Удушающий прием (гильотина)
| UFC on Fox: Machida vs. Rockhold
| 
| align=center|3
| align=center|3:58
| Нью-Арк, США 
|
|-
| Поражение
| align=center| 21-6
| Фрэнки Эдгар
| Удушающий прием (захват шеи)
| UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson
| 
| align=center| 5
| align=center| 4:56
| Остин, Техас , США 
|
|-
| Победа
| align=center| 21-5
| Джереми Стивенс
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Swanson vs. Stephens
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Сан-Антонио , США 
| 
|-
| Победа
| align=center| 20-5
| Деннис Зифер
| Технический нокаут (удары)
| UFC 162
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:24
| Лас-Вегас ,США 
| 
|-
| Победа
| align=center| 19-5
| Дастин Пуарье
| Единогласное решение
| UFC on Fuel TV: Barão vs. McDonald
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лондон , Англия 
|
|-
| Победа
| align=center| 18-5
| Шарлис Оливейра
| Нокаут (удар)
| UFC 152
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:40
| Торонто , Канада 
| 
|-
| Победа
| align=center| 17-5
| Росс Пирсон
| Технический нокаут (удары)
| UFC on FX: Maynard vs. Guida
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:14
| Атлантик-Сити , США 
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-5
| 
| Технический нокаут (удары)
| UFC on Fox: Evans vs. Davis
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:22
| Чикаго , США 
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-5
| Рикардо Ламас
| Удушающий прием (удушение треугольником рук)
| UFC on Fox: Velasquez vs. dos Santos
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:16
| Анахайм , США 
|
|-
| Победа
| align=center| 15-4
| 
| Раздельное решение
| WEC 52
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас , США 
| 
|-
| Поражение
| align=center| 14-4
| Чед Мендес
| Единогласное решение
| WEC 50
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас , США 
|
|-
| Победа
| align=center| 14-3
| 
| Удушающий прием (гильотина)
| WEC 44
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:50
| Лас-Вегас , США 
| 
|-
| Поражение
| align=center| 13-3
| Жозе Алду
| Технический нокаут (удар коленом и удары)
| WEC 41
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:08
| Сакраменто, США 
|
|-
| Победа
| align=center| 13-2
| Хироюки Такая
| Единогласное решение
| WEC 37
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США 
| 
|-
| Победа
| align=center| 12-2
| 
| Удушающий прием (удушение сзади)
| IFBL 11
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:24
| Нилс , США 
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-2
| Дженс Пулвер
| Удушающий прием (гильотина)
| WEC 31
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:35
| Лас-Вегас , США 
|
|-
| Победа
| align=center| 11-1
| Мика Миллер 
| Единогласное решение
| WEC 28
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас , США 
|
|-
| Победа
| align=center| 10-1
| Томми Ли 
| Удушающий прием (гильотина)
| WEC 26
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:17
| Лас-Вегас , США 
|
|-
| Победа
| align=center| 9-1
| Чак Ким 
| Нокаут (удары)
| BIB
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:51
| Бэйкерсфилд , США 
|
|-
| Победа
| align=center| 8-1
| Чарли Валенсия
| Технический нокаут (удары)
| KOTC: BOOYAA
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:52
| Сан-Джасинто ,США 
|
|-
| Победа
| align=center| 7-1
| Ричард Монтано 
| Единогласное решение
| KOTC: Rapid Fire
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сан-Джасинто , США 
| 
|-
| Победа
| align=center| 6-1
| Шеннон Гагерти 
| Технический нокаут (удары)
| TC 13
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:40
| Дэл Мар, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Фернандо Арреола 
| Сдача (удары)
| KOTC 63: Final Conflict
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:21
| Сан-Джасинто , США 
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Майк Кори 
| Технический нокаут
| KOTC 61: Flash Point
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:42
| Сан-Джасинто , США 
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Армандо Санчез 
| Сдача (удары)
| KOTC 58: Prime Time
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:59
| Сан-Джасинто , США 
|
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Мартин Батиста 
| Удушающий прием (удушение сзади)
| Total Combat 7
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Тихуанна, Мексика 
|
|-
| Победа
| align=center| 1-1
| Джои Моралис 
| Сдача (удары)
| Total Combat 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:28
| Тихуанна , Мексика 
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Шеннон Гагерти 
| Удушающий прием (удушение сзади)
| Total Combat 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:15
| Тихуана , Мексика 
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США